Route Napoléon désigne :

 Routes
 la route Napoléon, route nationale française, de Golfe-Juan à Bourgoin-Jallieu, qui correspond à l'itinéraire emprunté par  au début de la période des Cent-Jours à son retour de son exil de l'île d'Elbe, alors qu'il se dirigeait vers Paris après avoir débarqué sur une plage du golfe Juan de la Côte d'Azur ;
 la route Napoléon, route touristique belge, de Beaumont à Waterloo.

 Cinéma
 La Route Napoléon, un film français de 1953.